Morrisonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morrisonville (Illinois)
Morrisonville (New York)